Gușă:
 gușă albastră (), o specie de pasăre care face parte din famila Muscicapidae
 Nume de familie
 Cozmin Horea Gușă
 Ștefan Gușă
 Veronica Gușă

Nume de familie românești